Доводчик — многозначное слово:
 Доводчик — один из видов наместничьих и волостелиных людей древней Руси.
 Доводчик (фанкойл) — элемент систем кондиционирования воздуха.
 Доводчик — механическое устройство, предназначенное для автоматического закрывания дверей.

Примечания